

Wydarzenia 

 22 września – Bonifacy II został wybrany na papieża.

Zmarli 
 22 września - Papież Feliks IV

Zdarzenia astronomiczne 
 widoczna kometa Halleya.

530